Imperatori d'Austria (1804-1918)
Presidenti federali dell'Austria (dal 1918)